Atomisme (natuurfilosofie)
 Atomisme (politieke filosofie)
 Logisch atomisme